Калаверит — редкий минерал, теллурид золота. Впервые был обнаружен в округе Калаверас (Калифорния, США) в 1861 году, откуда и получил своё название.

Химическая формула — AuTe2. Калаверит диморфен c креннеритом, имея тот же состав но отличаясь кристаллической решёткой. По химическому составу близок к теллуриду золота и серебра сильваниту. Содержание теллура составляет 56,44 %, золота — 43,56 %.

Калаверит встречается в виде призматических и игольчатых кристаллов. Сингония моноклинная. Не имеет спайности. Цвет от серебряно-белого до латунно-жёлтого. Плотность от 9,04 до 9,35 г/см³, твёрдость по шкале Мооса — 2,5. Хорошо растворяется в концентрированной серной кислоте.

Нахождение 
Минерал встречается в Крипл-Крик (Колорадо, США), в округе Калаверас (Калифорния, США), Сэкэрымб (Румыния), Кирклэнд-лейк (Онтарио, Канада), Руэн (Квебек, Канада), Калгурли (Австралия).

В 1890-х, во время золотой лихорадки в Калгурли почти весь калаверит был принят за пирит («золото дураков») и выброшен в отвал, камни из которого использовали потом в качестве наполнителя при обустройстве улиц города. Несколько лет спустя минерал был идентифицирован, что вызвало ещё одну золотую лихорадку, сопровождавшуюся раскапыванием дорог.

Примечания

Ссылки 

 Калаверит в базе webmineral.com

Минералы теллура
Минералы золота
Рудные минералы